Министерство иностранных дел () — министерство Турции, осуществляющее политику Турции в сфере международных отношений. Действующий министр — Мевлют Чавушоглу (c 24 ноября 2015 года).

История 
До 19 века ответственным за международные отношения являлся Главный секретарь Османской империи.. 

Первое постоянное посольство Турции за рубежом было открыто в Лондоне в 1793 году. Первым послом был .

Послы в иностранных государствах также доставляли информацию о стране и её образе жизни, чем способствовали демократизации Турции.

В период правления Махмуда II был создан Кабинет переводов.

В 1836 году секретариат был преобразован в Министерство.

Первым министром иностранных дел Османской империи стал Йозгатлы Акиф Эфенди.

2 мая 1920 года после создания Великого национального собрания было создано Министерство иностранных дел Турции. Первым министром иностранных дел Турции стал Бекир Сами.

Министерство сыграло важную роль в заключении Лозаннского мирного договора.

В 1927 году принято первое положение о Министерстве.

Руководство турецкой внешней политикой осуществлял Мустафа Кемаль Ататюрк.

Постепенно росло количество представительств за рубежом. На 1924 год количество дипломатических и консульских представительств за рубежом составляло 39. 

На 2022 год Турция представлена в мире 242 миссиями, из которых 142 посольства, 13 постоянных представительств при международных организациях, 85 генеральных консульств, 1 консульское агентство и 1 торговый офис.

В составе Министерства работают 1 775 дипломатов. Количество сотрудников министерства насчитывает 6 692.

Министры

Консульский отдел 
В консульском отделе МИД в 2005 году был создан call-центр с целью рассмотрения обращений граждан Турции, находящихся за рубежом.

На январь 2022 года call-центр обработал 7 млн. обращений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Краткая история Министерства иностранных дел Турецкая Республики

Турция
Организации, основанные в 1920 году
Появились в 1920 году в Турции